Станиславская (или Ивано-Франковская) — область на западе Украины.
 Станиславская-Лёте, Ванда — польская актриса театра и кино.